Lithophane lactipennis är en fjärilsart som beskrevs av Dadd 1911. Lithophane lactipennis ingår i släktet Lithophane och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
lactipennis